Il brainsworking è una strategia di business development, che si basa sulla capacità di trasferire sapere da campi diversi e distinti di esperienza umana, e di creare risultati completamente nuovi e innovativi, che favoriscono sviluppi di business in modo sostenibile (e così, allo stesso tempo, la creatività e l'innovazione). Il nome è un gioco linguistico dall'inglese, dalle parole brains e networking, creato dalla imprenditrice austriaca e direttrice di reti, Selma Prodanovic.

Il concetto si riferisce all'uso dell'intelligenza connessa, cioè la capacità di pensare oltre le frontiere dell'abituale, e così di creare e condividere sapere ed esperienze. Le reti sociali utilizzate oltrepassano la collezione di nuovi contatti; si tratta piuttosto di interazioni con benefici mutui tra visioni e idee. 

Il brainsworking si può utilizzare anche come strategia di sviluppo internazionale sostenibile, in quanto si basa sul fatto che ogni essere umano è unico, e ha un vantaggio competitivo unico che, messo in reti di scambio, può permettere e accelerare uno sviluppo giusto e sostenibile.

Note 

Gestione d'azienda